simbelmynë – roślina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Simbelmynë – dwumiesięcznik wydawany przez Śląski Klub Fantastyki